Митрополи́т (, от  — столичный город, матерь городов) — первый по древности епископский титул в христианской Церкви. Первоначально титул митрополита носили епископы христианских церквей, резиденции — кафедры — которых находились в главных городах (метрополиях) — административных центрах провинций Римской империи.

В древней Церкви 
Первое известное упоминание титула Митрополит содержится в канонах I Вселенского Собора (325), окончательно определившего его место в церковной иерархии.

Под председательством митрополитов проходили Соборы епископов провинции (). Непосредственно о них гласит 34-е Апостольское правило: «епископам всякого народа подобает знать первого из них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без него». Иоанн Зонара в разъяснениях к этому канону именует первенствующих епископов «архиереями митрополии». То есть митрополит — епископ центра той или иной провинции Римской империи (также Византийской империи).

В Русской православной церкви 

В Русской церкви митрополичий титул первоначально — в период иерархической зависимости от Константинопольского престола — присваивался исключительно её предстоятелю — Митрополиту Киевскому и всея Руси.

Киевский митрополит, за единичными исключениями, назначался в Константинополе совместным указом императора и Константинопольского патриарха. Епископы в удельных княжествах пользовались значительной автономией от Киевского митрополита.

Киевская митрополичья кафедра находилась под патронатом великокняжеской власти. В строгом смысле нельзя говорить, однако, о ясных «патронатных отношениях» в силу того, что отсутствовало их чёткое правовое оформление, то есть Великие князья просто оказывали поддержку митрополитам. Стремление к эмансипации церковной власти наметилось только в конце XIV—начале XV веков. Нарушались (как во времена Древней Руси, так и позже) привилегии духовенства: неприкосновенность, исключительная подсудность духовенства Церкви церковным судам, посильная ответственность, свобода духовных лиц от личных и имущественных податей и повинностей. В ведении митрополита находились:
 все «люди церковные»;
 все преступления мирян против церкви и веры, благочиния (в том числе святотатство);
 все дела, относящиеся к браку, правам родителей, споры о наследстве;
 наблюдение за верностью торговых весов и мер.

В 1147 году на Киевскую митрополию без санкции Константинопольского престола был возведён митрополит Климент Смолятич. Это вызвало раскол между Киевской митрополией и епархиями Новгорода, Смоленска, Полоцка и Суздаля. В 1162 году Андрей Боголюбский просил Константинопольского патриарха Луку Хризоверга учредить митрополию во Владимире, однако патриарх князю в этом отказал.

С учреждением Московской патриархии в 1589 году четыре епископские кафедры (Новгородская, Ростовская, Казанская и Крутицкая) были преобразованы в митрополичьи. Но образования (по примеру иных Восточных церквей) митрополичьих округов — митрополий — тогда не произошло. Все правящие епископы Русской церкви по своим административным и судебным правам остались равны. Митрополиты отличались от епископов и архиепископов только преимуществами чести.

Фактически с конца XVIII века вплоть до восстановления патриаршества в конце 1917 года в Российской империи были только три епархии, епископы которых обычно носили митрополичий сан, — Санкт-Петербургская, Киевская и Московская (с 1818 года). С 1852 года титул митрополита Литовского и Виленского жаловался епископам Вильны (первый митрополит Литовский и Виленский — высокопреосвященный Иосиф (Семашко), в настоящее время Вильнюсские митрополиты носят титул митрополит Виленский и Литовский).

Вскоре после избрания Патриарха в ноябре 1917 года, в сан митрополитов были возведены архиепископы Антоний (Храповицкий), Кирилл (Смирнов), Арсений (Стадницкий). В советское время сан митрополита превратился в личную награду и даже появились митрополиты на должности викарного архиерея.

Согласно действующему «Положению о наградах Русской Православной Церкви» от 2017 года (§ 2.2.1): «Митрополит — это архиепископ главного города митрополии и митрополит области. Архиепископ — епархиальный архиерей города и области, не входящих в митрополию.» При этом, митрополия трактуется согласно принятому в 2011 году «Положению о Митрополиях Русской Православной Церкви» — как область, «включающая в себя две или более епархии». 

Титул митрополита носят также некоторые архиереи епархий Русской православной церкви, расположенных за пределами Российской Федерации, в том числе главы самоуправляемых церквей и митрополичьих округов.

В Римско-католической церкви 

В латинском обряде Католической церкви митрополитом называется глава церковной провинции, состоящей из епархий и архиепископий. Митрополит обязательно должен быть архиепископом, а центр митрополии должен совпадать с центром архиепископии. Напротив, существуют архиепископы, не являющиеся митрополитами — это архиепископы-суффраганы, а также титулярные архиепископы. Суффраганные епископы и архиепископы возглавляют свои диоцезы, входящие в митрополию. Каждый из них обладает прямой и полной юрисдикцией над своим диоцезом, однако митрополит может осуществлять ограниченный надзор над ним в соответствии с каноническим правом.

Митрополит обычно возглавляет любые богослужения на территории митрополии, в которых участвует, а также хиротонисует новых епископов. Митрополит — первая инстанция, к которой могут апеллировать епархиальные суды. Митрополит имеет право назначить администратора епархии в тех случаях, когда после кончины правящего епископа церковь не в состоянии осуществить законное избрание администратора.

Три латинских митрополита исторически носят титул патриарха — это патриархи Венеции, Лиссабона и Иерусалима.

В восточнокатолических церквях термин «митрополит» употребляется в том же смысле, что и в православных церквах.

Примечания

Ссылки 

 Правительственная иерархия епископской степени: Прот. В. Цыпин. Церковное право. М., 1994.

 

Христианство
Митрополиты
Церковные титулы